Гитары — вид струнных щипковых музыкальных инструментов. Также может означать:

Музыкальные коллективы 
 Голубые гитары — ВИА, созданный в 1969 году.
 Поющие гитары — ВИА, созданный в 1966 году.
 Czerwone gitary — польская рок-группа, основанная в 1965 году.

Прочее 
 Гитары Kramer Ferrington

См. также 
 Гитара (значения)